22-й Венецианский международный кинофестиваль проходил в Венеции, Италия, с 20 августа по 3 сентября, 1961 года.

Жюри 
 Филиппо Сакки (председатель жюри, Италия),
 Лео Арнштам (СССР),
 Джан Гаспаре Наполитано,
 Джулио Чезаре Кастелло (Италия),
 Жан де Баронселли (Франция),
 Джон Хабли (США),
 Леопольдо Торре Нильссон (Аргентина).

Конкурсная программа 
 Бандиты из Оргозоло, режиссёр Витторио Де Сета
 Разбойник, режиссёр Ренато Кастеллани
 Мир входящему, режиссёр Александр Алов и Владимир Наумов
 Не убий, режиссёр Клод Отан-Лара
 Самсон, режиссёр Анджей Вайда
 Лето и дым, режиссёр Питер Гленвилл
 Ванина Ванини, режиссёр Роберто Росселлини
 Жертва, режиссёр Бэзил Дирден
 Телохранитель, режиссёр Акира Куросава

Награды 
 Золотой лев: В прошлом году в Мариенбаде, режиссёр Ален Рене
 Специальный приз жюри: Мир входящему, режиссёр Александр Алов и Наумов
 Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль: Тосиро Мифунэ — Телохранитель
 Кубок Вольпи за лучшую женскую роль: Сюзанн Флон — Не убий

Ссылки 
 22-й Венецианский кинофестиваль 
 Официальный сайт кинофестиваля в Венеции
 Венецианский кинофестиваль 1961 год

Август 1961 года
Сентябрь 1961 года
1961 год в Италии
Кинофестивали 1961 года